Schoppe ist der Familienname folgender Personen:

 Amalie Schoppe (1791–1858), deutsche Schriftstellerin
 Andreas Schoppe († 1614), deutscher Lutherischer Theologe, Erbauungsschriftsteller und Chronist
 Caspar Schoppe S.J. (1576–1649), Philologe und Publizist der Gegenreformation
 Dean Schoppe (* 1956), US-amerikanischer Badmintonspieler
 Frank Schoppe (* 1968), deutscher Handballspieler
 Heinz Schoppe (* 1925), deutscher Fußballspieler
 Hermann Schoppe (* 1937), deutscher Pädagoge und Politiker (CDU), MdL Hessen
 James L. Schoppe, US-amerikanischer Szenenbildner und Artdirector
 Julius Schoppe (1795–1868), deutscher Porträt-, Landschafts-, Dekorations- und Historienmaler
 Martin Schoppe (1936–1998), deutscher Musikwissenschaftler und Maler
 Max Schoppe (1902–1976), deutscher Politiker (NSDAP)
 Siegfried Schoppe (* 1944), deutscher Wirtschaftswissenschaftler
 Thomas Schoppe (* 1945), deutscher Rockmusiker
 Waltraud Schoppe (* 1942), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)
 Werner Schoppe (1934–2019), deutscher Fußballspieler
 Wolfgang Schoppe (* 1941), deutscher Radsportfunktionär und Buchautor

Siehe auch:
 Haus Schoppe, Baudenkmal in Fröndenberg-Langschede
 ein regionaler Ausdruck für ein Wein-Mischgetränk, siehe auch Schoppen
 Schoppe & Faeser GmbH, frühes Unternehmen der Mess- und Informationstechnik in Minden/Westf.